Platter steht für:
 Platter, ein „platter Reifen“, siehe Reifendefekt
 Platter, Magnetscheiben einer Festplatte, siehe Festplattenlaufwerk #Physischer Aufbau der Einheit
 Platter (Oklahoma), einen Ort in Oklahoma, Vereinigte Staaten

Platter ist der Familienname folgender Personen:
 Betty Platter (1892–1979), österreichische Fotografin
 Bruno Platter (* 1944), Hochmeister des Deutschen Ordens
 Enrico Platter (* 1945), deutschsprachiger Fernsehredakteur und Medienberater

 Günther Platter (* 1954), österreichischer Politiker, Landeshauptmann von Tirol
 Josef Calasanz Platter (1858–1905), Tiroler Schriftsteller und Fremdenverkehrsexperte
 Julius Platter (1844–1923), Südtiroler Nationalökonom

Siehe auch:

 Platte
 Blatter
 Plattner